Gwandu bezeichnet:

 einen historischen Hausa-Staat, siehe Emirat Gandu
 eine Stadt in Nigeria, siehe Gwandu (Nigeria)